La notion d'antilogie fait référence :
 en rhétorique : à l'antilogie, l'affirmation de deux idées incompatibles ;
 en logique : à une antilogie ou contradiction, formule systématiquement fausse.